Kawi ist der Name
 eines ägyptischen Schreibers, siehe: Stele des Schreibers Kawi
 einer Literatursprache des Javanischen, siehe: Javanische Sprache
eines Berges in Jawa Timur.

Siehe auch:
 CAWI
 Kavi